Serie A 1957/1958 – 56. edycja najwyższej w hierarchii klasy mistrzostw Włoch w piłce nożnej, organizowanych przez Lega Nazionale, które odbyły się od 8 września 1957 do 25 maja 1958. Mistrzem został , zdobywając swój 10. tytuł, pierwszy klub wśród mistrzostw "wielkiej piątki" (Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja), który osiągnął taki sukces. Po raz pierwszy włoską drużyną odznaczoną złotą gwiazdę na piersi za dziesięć zdobytych mistrzostw.

Organizacja 
Liczba uczestników pozostała bez zmian (18 drużyn).  i  awansowali z Serie B. Rozgrywki składały się z meczów, które odbyły się systemem kołowym u siebie i na wyjeździe, w sumie 34 rund: 2 punkty przyznano za zwycięstwo i po jednym punkcie w przypadku remisu, z możliwą dogrywką, rozstrzygać sytuacje ex aequo w końcowej klasyfikacji.. Zwycięzca rozgrywek ligowych otrzymywał tytuł mistrza Włoch. Ostatnia drużyna spadała bezpośrednio do Serie B, a przedostatnia musiała grać baraże o utrzymanie z drugą drużyną Serie B.

Drużyny

Tabela 

Uwaga:

Atalanta została początkowo zdegradowana na ostatnie miejsce po sprawie Azziniego, tracąc prawo do gry w play-offach na korzyść Werony, dopiero później została uniewinniona.

Wyniki

Baraże 
Baraże o utrzymanie w Serie A
 jako drużyna z przedostatniego miejsca musiała grać baraże o utrzymanie w Serie A z drugą drużyną Serie B - .

 20 lipca 1958, Bolonia.
 –  0:1
 24 lipca 1958, Rzym.
 –  2:0

Verona spadła z Serie A.

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzów

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki meczów i tabele w bazie RSSSF 
 Almanacco Illustrato del Calcio – La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, Settembre 2005 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
1957 w piłce nożnej
1958 w piłce nożnej
1957 we Włoszech
1958 we Włoszech